Кансогу (, новая романизация: Gangseo-gu) — район на южном берегу реки Ханган в западной части Сеула, столицы Южной Кореи. Имеет статус самоуправления с 1977 года.

Название 
Название района переводится просто: «кан» (кор. «강») — «река», «со» (кор. «서») — «запад», «гу» (или «ку», кор. «구») — «район». То есть буквально — «район к западу от реки».

Расположение на карте города 
С севера, запада и юго-запада Кансогу граничит с провинцией Кёнгидо, в северо-западной стороне от района находится город Кимпхо. На юге и юго-востоке расположены районы Янчхонгу и Йондынпхогу. С востока, на противоположном берегу Хангана, находится район Мапхогу.

История 
1 января 1963 года часть территорий провинции Кёнгидо вошла в состав столичного района Йондынпхогу.

1 сентября 1977 года 16 тонов (кор. 동) выделились из состава Йондынпхогу и образовали район Кансогу.

1 января 1988 года Кансогу из Кансогу был выделен район Янчхонгу.

Общая характеристика 
Более 60 % территории Кансогу занимают зелёные зоны — парки и леса.

На территории района расположено: 46 детских садов, 80 школ (69 из них — государственные, 11 — частные), 2 профессиональных колледжа и 2 университета (один государственный, один частный).

Внутренний состав Кансогу постоянно меняется с момента обретения статуса самоуправления — более мелкие административные деления (тоны) внутри его разделяются на более мелкие либо объединяются в более крупные. Последнее подобное изменение внутренней административной структуры района было осуществлено 25 августа 2008 года, в результате чего количество тонов уменьшилось с 22 до 20, но площадь территории Кансогу при этом осталась неизменной.

Достопримечательности 
В восточной части Кансогу, граничащей с рекой Ханган (Кая 2-тон, кор. 가야2동), расположен музей Ходжуна (кор. 허준박물관), названный в честь корейского врача Хо Джуна (кор. 허준), который в период правления вана Сонджо (кор. 선조, годы правления: 1567—1608) династии Чосон систематизировал корейскую традиционную медицину.

В юго-западной части Кансогу, Конхандоне (кор. 공항동), расположен аэропорт Кимпхо, на протяжении 60 лет являвшийся главными «воздушными воротами» Южной Кореи, пока в 2001 году его не сменил Инчхон (аэропорт). До Ранее аэропорт Кимпхо располагался в Квахэдоне (кор. 과해동), но 1 декабря 1998 года Квахэдон был присоединён к Конхандону.

Населённые пункты-побратимы 
Внутри страны:
  уезд Имсиль, провинция Чолла-Пукто, Республика Корея (с 28 октября 1999)
  г. Санджу, провинция Кёнсан-Пукто, Республика Корея (с 8 апреля 2003)
  уезд Тхэан, провинция Чхунчхон-Намдо, Республика Корея (с 5 ноября 2003)
  г. Каннын, провинция Канвондо, Республика Корея (с 26 февраля 2004)
  г. Йосу, провинция Чолла-Намдо, Республика Корея (с 18 апреля 2005)
  уезд Хаман, провинция Кёнсан-Намдо, Республика Корея (с 30 января 2008)

За рубежом:
  г. Пенрит (), штат Новый Южный Уэльс, Австралия (с 9 декабря 1994)
  г. Чжаоюань (кит.: 招远; пиньинь: Zhāoyuǎn), провинция Шаньдун, КНР (с 4 ноября 1998)

Дружественные города:
  г. Отару (, Otaru-shi), префектура Хоккайдо, Япония (с 5 февраля 2009)
  район Чаннин (кит. 长宁区, пиньинь: Chángníng Qū), г. Шанхай, КНР (c 29 августа 2007)

Примечания 

Районы Сеула